Aldeia do Boco — aldeia portuguesa, localizada em Soza (Vagos, Portugal)
Boco (faraó) — primeiro faraó da II dinastia 
Boco I — rei da Mauritânia 
Boco II da Mauritânia 
Rio Boco — afluente da Ria de Aveiro, Portugal

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes